Afrička rukometna prvenstva za žene se održavaju od 1974. godine.

Tablica medalja 

Po stanju nakon prvenstva 2018.

Kontinentalna rukometna natjecanja državnih reprezentacija
Afrička prvenstva